Consuelda mayor puede referirse a:
 el nombre común de la planta Prunella grandiflora;
 el nombre común de la planta Symphytum officinale.